Râul Muncelu se poate referi la următoarele cursuri de apă din România:

 Râul Muncelu - afluent al râului Agapia
 Râul Muncelu - afluent al râului Bistrița
 Râul Muncelu - afluent al râului Cârligate
 Râul Muncelu - afluent al râului Crivadia
 Râul Muncelu - afluent al râului Latorița numit și Râul Latorița de Mijloc.
 Râul Muncelu - afluent al râului Pogoana
 Râul Muncelu - afluent al râului Suha

Râuri cu nume asemănătoare sunt 

 Râul Muncelu - afluent al râului Bistricioara
 Râul Muncel - afluent al râului Someș
 Râul Muncelul - afluent al râului Anieș
 Râul Muncelul - afluent al râului Jieț